Тукс (Tux):
 Tux — талисман операционной системы «Linux»
 Тукс — муниципалитет в Тироле.
 Тукс, Жасмин (род. 1991) — американская топ-модель.
 Тукс (веб-сервер)
 Тукс (файловая система)